Холоша — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холоша, Алёна Анатольевна (род. 1982) — украинская прыгунья в высоту.
 Холоша, Владимир Иванович (род. 1955) — министр Украины по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в 1994—1996 годах.